Le patronyme néerlandais  renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos). Vandenbossche correspond au français Dubois. Voir aussi le patronyme .

Dany Vandenbossche, homme politique belge flamand.
David Vandenbossche, footballeur français.
Walter Vandenbossche, homme politique belge bruxellois.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais